Департамент Изер состоит из 29 кантонов и 3 округов. До декрета от 18 февраля 2014 в департаменте было 58 кантонов, каждый из которых входил полностью в один из округов департамента. После реформы в семи кантонах (Бургуэн-Жальё, Бьевр, Шартрёз-Гье, Шарвьё-Шаваньё, Ле-Гран-Лан, Л’Иль-д’Або и Ла-Верпийер) есть коммуны из разных округов.

После реформы кантон Бургуэн-Жальё является наиболее населённым в департаменте (50 320 человек), в то время как кантон Матезин-Триев — наименее (14 500 человек), хотя в его состав входит наибольшее число коммун — 72, и он имеет наибольшую территорию (1 260,66 км²).

В списке представлены кантоны департамента Изер в алфавитном порядке, возможна сортировка по всем параметрам. Информация о населении, площади и составе кантонов основана на данных INSEE и декрете 2014 года.

Состав до реформы 2015 года 
До реформы 2015 года в департаменте Изер было 58 кантонов, причём каждый из них полностью входил в один из округов департамента. 

Округ Гренобль (39 кантонов)

 Альвар
 Ле-Бур-д’Уазан
 Клель
 Корп
 Домен
 Эшироль-Эст
 Эшироль-Уэст 
 Эбанс
 Фонтен-Саснаж
 Фонтен-Сесине
 Гонселен
 Гренобль-1
 Гренобль-2
 Гренобль-3
 Гренобль-4
 Гренобль-5
 Гренобль-6
 Манс
 Мелан
 Монестье-де-Клермон
 Ла-Мюр
 Понт-ан-Руайан
 Рив
 Руабон
 Сент-Эгрев
 Сент-Этьен-де-Сен-Жуар
 Сент-Имье
 Сен-Лоран-дю-Пон
 Сен-Марселлен
 Сен-Мартен-д’Эр-Сюд
 Сен-Мартен-д’Эр-Нор
 Ле-Туве
 Тюллен
 Вальбонне
 Виф
 Виллар-де-Ланс
 Вине
 Визий
 Вуарон

Округ Ла-Тур-дю-Пен (11 кантонов)

 Бургуэн-Жальё-Нор
 Бургуэн-Жальё-Сюд
 Кремьё
 Ле-Гран-Лан
 Л’Иль-д’Або
 Морестель
 Пон-де-Бовуазен
 Сен-Жуар-ан-Вальден
 Ла-Тур-дю-Пен
 Ла-Верпийер
 Вирьё

Вьен (8 кантонов)

 Борепер
 Ла-Кот-Сент-Андре
 Эрьё
 Пон-де-Шерюи
 Русийон
 Сен-Жан-де-Бурне
 Вьен-Сюд
 Вьен-Нор

Примечания 

 
Изер